Nicolau Hidrunti (Nicolaus Hydruntius, Nikólaos ) fou un eclesiàstic bizantí del  durant el regnat d'Aleix IV Comnè. Es va destacar per la seva oposició a l'església llatina i a la unió de les dues esglésies, contra la qual va publicar diversos llibres; un resum d'aquests llibres fou publicat per Cave (ad ann. 1201) i per Fabricius (Bibl. Graec. vol. 11. p. 287).

Referències 
 Article a 

Teòlegs romans d'Orient